

Geografia 
 Náměstí Jiřího z Lobkovic – piazza a Praga

Persone 
 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461-1510) – scrittore e umanista boemo
 Jan Hasištejnský z Lobkovic (1549-1609) – scrittore e politico ceco
 Kryštof z Lobkovic (1450-1517) – scrittore ceco

Altro 
 Lobkowicz – antica famiglia nobile della Boemia